O German Masters de 2020 ou Masters da Alemanha de 2020 (conhecido oficialmente como 2020 BetVictor German Masters, por conta do patrocínio) foi a 14ª edição do German Masters, um torneio profissional de snooker realizado entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020 no Tempodrom em Berlim, na Alemanha. O torneio foi o décimo evento do calendário do ranking da temporada de snooker de 2019–20.

O inglês Judd Trump, de 30 anos, número um da hierarquia e campeão mundial em título (2019) conquistou em Berlim na noite de domingo do dia 2 de fevereiro de 2020, a sua quarta prova do ranking da temporada, cimentou a liderança da tabela mundial e alcançou o 15º título na sua carreira ao vencer na final do German Masters de 2020, prova da temporada de 2019–20 do World Snooker Tour, o australiano Neil Robertson, de 37 anos, segundo do ranking (e campeão mundial em 2010) por 9–6. Foi a primeira vez que o inglês ganhou quatro eventos do ranking em uma mesma temporada.

História 
O German Masters de 2020 foi disputado no Tempodrom em Berlim, entre os dias de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020. Foi a 13ª edição do German Masters que contou para o ranking (a edição de 1998 não contou para o ranking da temporada), um torneio realizado pela primeira vez em 1995 como German Open. Foi o décimo evento do ranking mundial de snooker da temporada de 2019–20, sendo realizado imediatamente depois do European Masters e antes do World Grand Prix.

Regulamento 
É disputado no melhor de 9 frames até as quartas de final, na semifinal temos um melhor de 11 frames e na final um melhor de 17 frames. O evento contou com 32 participantes da World Snooker Tour nas duas rodadas de qualificação realizadas entre 20 e 22 de dezembro de 2019 em Barnsley, na Inglaterra. A World Professional Billiards and Snooker Association e a World Snooker organizaram o German Masters.

Prêmios 
O evento teve uma premiação total de £400 000,00 e o vencedor levou para casa £80 000,00. Foi o segundo evento da "European Series", todos patrocinados pela BetVictor, incluindo o European Masters de 2020, o Snooker Shoot Out de 2020 e o Gibraltar Open de 2020. O jogador que acumular a maior quantidade de prêmio nos quatro eventos embolsa um bônus de £150 000,00 da World Snooker. A distribuição dos prêmios desta edição foi a seguinte:

 Campeão: £80 000,00
 Vice-campeão: £35 000,00
 3–4: £20 000,00
 5–8: £10 000,00
 9–16: £5 000,00
 17–32: £4 000,00
 33–64: £3 000,00
 Maior break: £5 000,00
 Total: £400 000,00

Rodadas de qualificação 
A qualificação para o evento ocorreu entre 20 e 22 de dezembro de 2019 no Barnsley Metrodome em Barnsley, na Inglaterra. Houve duas rodadas de qualificação, com as partidas sendo disputadas no melhor de nove frames.

Rodada 1

Rodada 2

Fase Principal 
Abaixo estão os resultados da etapa principal do torneio.

Jogadores em negrito indicam os vencedores dos jogos.

Final

Century breaks

Century da fase principal 
Total: 33

 138, 134 John Higgins
 136, 133, 129, 120, 101, 101 Neil Robertson
 134, 108 Gary Wilson
 133, 106 Mark Williams
 132 Nigel Bond
 132 Scott Donaldson
 130 Elliot Slessor
 129, 127 Shaun Murphy
 126 Yuan Sijun
 122, 119, 114, 110, 100 Judd Trump
 122, 102 Luca Brecel
 122 Robbie Williams
 121 Graeme Dott
 119 Robert Milkins
 112 Michael Georgiou
 111, 110 Mitchell Mann
 108 Matthew Selt
 102 Sunny Akani

Century da fase de classificação 
Houve um total de 77 century breaks durante a qualificação. O mais alto foi um de 143 feito por Tom Ford na segunda pré-eliminatória.

 143, 129 Tom Ford
 142, 137, 124 Michael Georgiou
 141 Hossein Vafaei
 140, 106 Robert Milkins
 140 Zhang Anda
 139, 137, 127, 109 Zhao Xintong
 135 John Astley
 135 Louis Heathcote
 134, 131 Yan Bingtao
 133 Liang Wenbo
 133 Zhou Yuelong
 132, 130 Kyren Wilson
 132, 103 Ricky Walden
 131, 111 Kacper Filipiak
 131 Kurt Maflin
 130 Xu Si
 126, 106 Dominic Dale
 126 Mark Davis
 124, 115 Stuart Bingham
 123, 113 Li Hang
 123, 105 Luca Brecel
 122 Kishan Hirani
 119 Jack Lisowski
 118 Ali Carter
 118 Fraser Patrick
 118 Joe Perry
 117 Sam Craigie
 116, 109, 107 Judd Trump
 115, 100, 100 Gary Wilson
 115 Ian Burns
 114, 102, 100 Ashley Carty
 114 Jimmy Robertson
 113 Soheil Vahedi
 111 Noppon Saengkham
 110 Alexander Ursenbacher
 110 Anthony Hamilton
 109 Bai Langning
 109 Lee Walker
 108, 101 Igor Figueiredo
 108 Sam Baird
 107 Andrew Higginson
 106 Barry Hawkins
 104, 103 David Gilbert
 104, 100 Matthew Stevens
 103 Fergal O'Brien
 102 Scott Donaldson
 101 Yuan Sijun
 100, 100 Neil Robertson
 100 Mark Selby
 100 Ryan Day

Desporto na Alemanha em 2020
2020 no snooker